Lakeshore bezeichnet 

Orte in Kanada:
 Lakeshore (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Lakeshore (Kalifornien)
 Lakeshore (Kentucky)
 Lakeshore (Louisiana)
 Lakeshore (Michigan)
 Lakeshore (Mississippi)

Unternehmen:
 Lakeshore Entertainment, einer US-amerikanischen Filmproduktionsgesellschaft